

Населені пункти та їхні частини

 Ґодзішево — село в гміні Скаршеви Староґардського повіту Поморського воєводства
 Ґодзішево — село в гміні Седлець Вольштинського повіту Великопольського воєводства
 Ґодзішево — село в гміні Ресько Лобезького повіту Західнопоморського воєводства
 Ґодзішево — лісова осада в гміні Седлець Вольштинського повіту Великопольського воєводства

Примітки